Solid Rock – album dei Temptations del 1971
 Solid Rock – album antologico dei Rolling Stones del 1980
 Solid Rock – brano musicale dei Dire Straits del 1980, inserito nell'album Making Movies